Torch song (tipus de cançó), cançó d'amor sentimental
 Torch Song (grup de música), banda britànica de synthpop de la dècada del 1980
 Torch Song (pel·lícula de 1953), pel·lícula estatunidenca dirigida per Charles Walters i protagonitzada per Joan Crawford
 Torch Song (pel·lícula de 1993), telefilm estatunidenc dirigit per Michael Miller i protagonitzat per Raquel Welch, Jack Scalia i Alicia Silverstone

, pel·lícula estatunidenca de 1933 dirigida per Alexander Hall i George Somnes i protagonitzada per Claudette Colbert